Эдуард Сулейманович Шарафиев (; род. 13 февраля 1984, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский общественный и политический деятель. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан (с 20 сентября 2019), вице-президент филиала Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан (с 2016), участник протестного экологического движения в защиту реки Волга (2014—2015), активный участник волонтёрского движения в поддержку вторжения России в Украину (с мая 2022). Один из немногих депутатов региональных парламентов России и единственный депутат Государственного Совета Республики Татарстан, принявший участие в качестве добровольца в боевых действиях во время вторжения России в Украину (ноябрь 2022 — февраль 2023).

Биография 
Родился 13 февраля 1984 года в Казани в семье рабочих. После трагической гибели матери (1992) остался сиротой. Воспитывался в интернате, затем бабушкой.

Образование  
Среднее: учился в разных школах, но образование завершил (10 и 11 классы) в школе № 55 города Казани. 

Высшее: 
 Казанский государственный технологический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» (2007);
 Казанский национальный исследовательский технологический университет, квалификация «Магистр» по специальности «Менеджмент» (2016).

Дополнительное: Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе «Мастер делового администрирования» (2015).

Профессиональная деятельность 
В 2002—2007 годах работал экспедитором в ООО «КазаньНефтегазСтрой». 

В 2004—2017 годах имел статус индивидуального предпринимателя; также в разные годы этого периода был учредителем ряда коммерческих организаций, в том числе: ООО «Агентство недвижимости «Доступное жилье», ООО «Халил» (торговля строительными материалами).

В июле — сентябре 2013 года работал исполняющим обязанности руководителя Исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района Республики Татарстан, затем до 2015 года работал главой данного поселения.

В 2017—2021 годах являлся учредителем ООО «Девелоперская компания «АМИ».

В настоящее время — советник по экономике ООО «Девелоперская компания АМИ».

Общественная и политическая деятельность 

Политической деятельностью занимается с 20 лет, когда стал членом Российской партии жизни (2004). В июне 2005 года вышел из неё, после чего возглавил Региональное отделение партии «Свобода и народовластие» в Республике Татарстан (2005—2007).

В 2005 году впервые принял участие в выборах, став на основе самовыдвижения кандидатом в депутаты Казанской городской думы по Промышленному одномандатному округу № 4; по итогам голосования занял последнее 3-е место (7,62 %). 

В 2005—2007 годах возглавлял Казанскую городскую общественную организацию «Новая эра» — молодёжную по составу членов, которая отметилась организацией нескольких пикетов против игорного бизнеса.

В 2007 году вступил в партию «Справедливая Россия». В мае того же года инициировал создание на базе организации «Новая эра» Татарстанского республиканского молодёжного общественного движения «Справедливый дозор» — молодёжного крыла регионального отделения партии «Справедливая Россия», стал лидером данного движения. В сентябре 2007 года из-за критики в адрес члена руководства партии Рафгата Алтынбаева и его политического курса был исключён из «Справедливой России». 

В 2007—2008 годах принимал участие в деятельности Гильдии малого и среднего предпринимательства г. Казани, выступавшей в защиту интересов владельцев объектов мелкорозничной торговли и других частных предпринимателей.

В 2009 году на выборах в Государственный Совет Республики Татарстан IV созыва заявлялся в качестве кандидата-самовыдвиженца по Копыловскому одномандатному округу № 2, но не был зарегистрирован, так как не собрал необходимого количества подписей в свою поддержку. В этом же году путём самовыдвижения заявлялся на дополнительные выборы депутатов Совета Альдермышского сельского поселения Высокогорского района Республики Татарстан, но получил отказ в регистрации.

В 2012 году после смены руководства татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» вновь вступил в её ряды, позже был избран членом Совета регионального отделения. 

В 2013 году по итогам дополнительных выборов избран депутатом Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района Республики Татарстан, после чего стал главой поселения (2013—2015). 

В 2014 году выдвинут татарстанским отделением партии «Справедливая Россия» кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан V созыва в составе первой тройки регионального партийного списка под № 2. По итогам голосования депутатом избран не был, так как «Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер (3,63 %). 

В апреле 2015 года вышел из партии «Справедливая Россия». В сентябре того же года как самовыдвиженец повторно избран депутатом Октябрьского сельского поселения по округу № 4; имея одного соперника, получил абсолютную поддержку избирателей (97,4%); в 2019 году досрочно сложил депутатские полномочия в связи с избранием депутатом Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва. Также в 2015—2019 годах являлся депутатом Совета Зеленодольского муниципального района как представитель Октябрьского сельского поселения. 

Весной 2016 года заявился на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для отбора кандидатом в депутаты Государственной Думы VII созыва. Принял участие в дебатах, но за четыре часа до наступления дня голосования «Единая Россия» сняла его кандидатуру .

В 2019 году стал членом ЛДПР и был выдвинут этой партией кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва по Менделеевскому одномандатному округ № 42 (в состав округа входят Агрызский район и Менделеевский район). По итогам голосования, имея двух соперников, одержал победу (74%) и стал депутатом.  

В 2021 году был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы VIII созыва по партийному списку ЛДПР в качестве лидера региональной группы № 36 (Республика Марий Эл, Республика Татарстан). По итогам голосования депутатом избран не был.

Глава Октябрьского сельского поселения (2013—2015) 
Будучи главой Октябрьского сельского поселения, Эдуард Шарафиев вместе с группой граждан и общественных активистов выступил против работ по засыпке части акватории Волги, которые осуществляла компании ПСО «Казань» для последующего строительства автомагистрали. Эти работы затрагивали протяжённый участок водной глади вдоль береговой линии Кировского района Казани и Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района. Противники засыпки волжской акватории объединились в инициативную группу «Волга и народ против», одним из неформальных лидеров которой стал Шарафиев. Данная инициативная группа провела серию протестных акций, а в 2015 году благодаря журналистке Юлии Файзрахмановой вопрос засыпки акватории Волги был поднят на федеральном уровне — перед президентом России Владимиром Путиным в ходе форума Общероссийского народного фронта (ОНФ). Вскоре после этого последовала реакция, в результате которой ПСО «Казань» прекратила все работы.   

В ответ на поддержку Эдуардом Шарафиевым протестной группы «Волга и народ против» в отношении него началась кампания давления, предположительно, инициированная властными структурами. В конце 2014 года его обвинили в причастности к созданию финансовой пирамиды, а в следующем году на американской онлайн-платформе Change.org против Шарафиева и ряда других лиц была инициирована соответствующая петиция. Впрочем, эти меры не возымели эффекта, так как никаких процессуальных действий в отношении главы Октябрьского сельского поселения не последовало. В апреле 2015 года Шарафиев вынужден был покинуть «Справедливую Россию», так как руководство татарстанского отделения партии обвинило его в поддержке протестной группы «Волга и народ против» в целях самопиара.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва (2019—2024)   
Является единственным депутатом от партии ЛДПР в Государственном Совете Республики Татарстан VI созыва, работает в составе Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

За 2019 год задекларировал наличие 413 земельных участков (в том числе два — у супруги) общей площадью 45,6 га, заняв третье место по размеру земельных владений среди депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва.

В 2020—2021 годах в условиях коронавирусной пандемии выступал за усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Оценивая правительственные меры по борьбе с коронавирусом, поддерживал вакцинацию, но критиковал введение QR-кодов. 

В эти годы активно поднимал вопрос о функционировании в Казани объектов так называемой «доступной среды», в частности, неработающих лифтовых механизмов на надземных и подземных пешеходных переходах.   

Также подверг критике федеральную законодательную инициативу 2021 года по упразднению сельских и городских муниципалитетов путём их объединения в более крупные муниципальные и городские округа.

Волонтёрская деятельность и участие во вторжении России в Украину (с 2022) 
Как депутат Государственного Совета Республики Татарстан и политический деятель активно поддержал вторжение России в Украину.

С конца мая 2022 года включился в волонтёрскую деятельность по сбору и доставке российским военнослужащим и гражданским лицам, участвующим во вторжении, гуманитарной помощи и специальных технических средств для боевой поддержки (квадрокоптеры). До ноября 2022 года совершил семь выездов с гуманитарной миссией в район вторжения, посетив все четыре региона, аннексированные Россией (Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области). Неоднократно доставлял гуманитарные грузы в «подшефный Татарстану» оккупированный город Лисичанск.   

В ноябре 2022 — феврале 2023 года принимал участие в боевых действиях во время вторжения России в Украину, подписав трёхмесячный контракт в качестве добровольца. Боевое слаживание проходил на одном из полигонов в Тамбовской области. 

В боевых действиях участвовал в составе 2-го батальона Отдельной диверсионно-штурмовой бригады «Ветераны» (60 ОДШБр «Ветераны») — к северу от Донецка, на Авдеевском направлении.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2023).

Семья  
Женат: жена — Шарафиева Елена Петровна; четверо детей: три дочери — Каролина, Дарья, Милана; один сын — Вильдан.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Казанского технологического университета
Члены Российской партии жизни
Члены «Справедливой России»
Члены ЛДПР
Гражданские активисты в России
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан
Участники вторжения России на Украину